Qalb est la transcription du mot arabe  (« cœur »).

Sciences et techniques 
 Qalb est un langage de programmation fonctionnelle permettant à d'écrire des programmes entièrement en arabe.

Sciences humaines et sociales 
 Dans la philosophie islamique, le  (« cœur ») n'est pas le centre des émotions, mais celui de la compréhension et des actes intentionnels. Le mot apparaît plus de  dans le Coran.

Culture et société 
  est un film en malayalam, réalisé par .

Toponyme 
 Qalb Lozeh (« Cœur d'amande ») est un village druze du nord-ouest de la Syrie, célèbre pour sa basilique du .